União (portugiesisch für „Union“) steht für:

 União (Schiff), Fregatte brasilianischen Marine
 União (Guinea-Bissau), Ort in Guinea-Bissau
 União (Piauí), Gemeinde im Bundesstaat Piauí, Brasilien
 União dos Palmares, Gemeinde im Bundesstaat Alagoas, Brasilien
 União da Vitória, Stadt im Bundesstaat Paraná, Brasilien

Siehe auch: